Acetato rameico – 
Acetato rameoso –